San Masimo ima više značenja:
 San Masimo (Kampobaso)
 San Masimo (Đenova)
 San Masimo (Savona)
 San Masimo (Teramo)